Garaño puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas
 Garaño localidad del municipio de Soto y Amío en la provincia de León.
 Castillo de Garaño castillo de Navarra junto a las localidades de Egillor y Saldise (Ollo).

Apellido
 Alejo Buenaventura González Garaño e Iturriaga (Montevideo, Uruguay, 1833 - Buenos Aires, Argentina, 1890), político, abogado y juez de la Suprema Corte de Justicia. 
 Alejo Buenaventura González Garaño Peña (Buenos Aires, Argentina, 1877 - 1946), historiador, bibliófilo y coleccionista de pintura, grabado, iconografía y publicaciones coloniales y del siglo XIX.
 Jon Garaño (San Sebastián, 1974), director, guionista y productor audiovisual vasco.